Johann Heumann ist der Name folgender Personen:

* Johann Heumann von Teutschenbrunn (1711–1760), deutscher Historiker und Verwaltungsjurist
 Johann Dietrich Heumann (1728–1774), deutscher Architekt
 Johann Paul Heumann (1703–1759), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Hans Heumann